Armour (Dacota do Sul)
Armour Futebol Clube
Richard Armour

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de literatura